Dalceridae är en familj av fjärilar. Dalceridae ingår i överfamiljen Zygaenoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dalceridae 82 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Dalceridae